Osoby o tym nazwisku:
 Igor Gorbunow – radziecki działacz partyjny
 Jurij Gorbunow – rosyjski generał